Myrholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Myrholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Myrholmen, Raseborg, Nyland,

Se även
Myrholmarna
Marholmen
Mörholmen
Myrholen

Robotskapade Finlandförgreningar